«Бе́лый орёл» — российская музыкальная группа, основанная в 1996 году бизнесменом Владимиром Жечковым, который лично исполнил большинство хитов группы.

Пик популярности группы пришёлся на 1997—1999 годы, когда были сняты 7 клипов, которые активно транслировались по телевидению. Всего у группы насчитывается 22 клипа.

История группы 
Образована в 1996 году. Основатель группы — бизнесмен Владимир Жечков, владелец известной рекламной группы «Премьер СВ»:

Название группы, по словам Жечкова, появилось после того как «Премьер СВ», которую он основал вместе с Сергеем Лисовским в 1992 году, занималась рекламной кампанией водки «Белый орёл», для которой Юрий Грымов снимал рекламные ролики, не лишённые иронии. Жечкову хотелось, чтобы название группы звучало респектабельно и одновременно имело ироничный оттенок.

Голос Жечкова звучит на всех альбомах. Владимир впервые показал своё лицо публике во время новогоднего концерта 1999 года на канале ОРТ. Тогда же он публично появился в одновременно транслировавшемся на канале НТВ концерте «Новогоднее ТелеВидение-1999. Первая пятилетка». Сама группа оставалась виртуальной, невыездной, но когда в 1999 году их популярность достигла своего апогея, Жечков стал набирать состав музыкантов для гастролей. Солистом стал Михаил Файбушевич (популярность ему принесли тексты многих песен Софии Ротару и других исполнителей, написанных Владимиром Матецким), но его голос и внешность не соответствовала песням «Белого орла», и он был вынужден вскоре покинуть группу.

В 2000 году на место Файбушевича пришёл Леонид Лютвинский, а голосом группы вновь стал Владимир Жечков. C Леонидом концерты проходили успешнее. 21 июля 2002 года в автокатастрофе погибла 17-летняя дочь Владимира Жечкова Надежда; вскоре после этого Жечков уехал во Францию, почти перестав на некоторое время участвовать в деятельности группы. Лютвинский продержался в группе до 2006 года. Затем его сменил Александр Ягья. Принято считать, что это был «золотой состав» «Белого орла» со времён Владимира Жечкова — Александр Ягья, Леонид Гревнов, Дмитрий Чернышёв, Дмитрий Голощапов и Вячеслав Сердюков, — которые не только выпустили официальный альбом «Как мы любим», но и отпраздновали концертным туром и телевизионным шоу 10-летний юбилей группы, ознаменовавшийся выходом живого альбома «Как упоительны в России вечера».

В 2010 году Ягья после конфликта покинул группу; его обвиняли в том, что он даёт сольные концерты с репертуаром «Белого орла». Новым солистом стал Андрей Храмов.

C группой сотрудничали и сотрудничают известные композиторы (Александр Добронравов, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Олег Газманов, Илья Словесник и др.) и поэты (Виктор Пеленягрэ, Михаил Андреев, Римма Казакова, Михаил Танич, Лариса Рубальская, Михаил Звездинский, Симон Осиашвили, Игорь Шаферан, Сергей Бойко др.).

В студийной записи альбомов группы принимал участие ряд известных музыкантов, таких как Игорь Бутман, Сергей Мазаев, Мария Кац, Сергей Черняков, Фёдор Васильев и др.

Состав

Текущий состав 
 Денис Косякин — вокал (с 2016 года)
 Игорь Туркин — музыкальный руководитель, клавишные, бэк-вокал (с 2012 года)
 Александр Ленский — клавишные, вокал, гитара, директор группы (с 2012 года)
 Стас Михайлов — гитара, бэк-вокал (с 2012 года)
 Дмитрий Волков — вокал, гитара, клавишные (с 2020 года)
 Алексей Брылов — ударные, клавишные, гитара (с 2022 года)
 Залия Валеева — бэк-вокал, клавишные (с 2022 года)

Бывшие участники 
 Владимир Жечков — вокал, основной голос группы
 Михаил Файбушевич — вокал (1999—2000)
 Леонид Лютвинский — вокал (2000—2006)
 Александр Ягья — вокал, саксофон (2006—2010)
 Леонид Гревнов — музыкальный руководитель, клавишные, гитара, вокал (1999—2012)
 Вадим Голутвин — соло-гитара (1999—2001)
 Дмитрий Чернышёв — гитара
 Дмитрий Голощапов — бас-гитара
 Вячеслав Сердюков — ударные
 Артур Серовский — перкуссия
 Андрей Кокорин — звукорежиссёр
 Сергей Бойко — композитор, клавишные, вокал
 Александр Ильчук — гитара, бэк-вокал
 Илья Петров — бас-гитара, бэк-вокал
 Мирза Мирзоев — клавишные, бэк-вокал
 Руслан Джигкайты — ударные
 Андрей Храмов — вокал (2010—2016)
 Вадим Винцентини — бас-гитара, бэк-вокал (2014—2018)
 Александр Сариков — бас-гитара, бэк-вокал (2018—2022)
 Игорь Черевко — ударные (2016—2021)
 Юрий Голубев — звукорежиссёр (2013—2022)

Дискография 
 1997 — Птица высокого полёта
 1998 — Потому что нельзя быть красивой такой
 1999 — С высоких гор спускается туман
 2000 — Добрый вечер
 2004 — Пою, что хочу
 2007 — Как мы любим
 2009 — Как упоительны в России вечера (Live)
 2011 — На краю
 2011 — Не последний

Видеоклипы 
 1997 — Я тебя теряю (реж. В. Янковский)
 1997 — А я тебя помню (реж. В. Янковский)
 1998 — Потому что нельзя быть красивой такой (реж. Юрий Грымов)
 1998 — Как упоительны в России вечера (реж. В. Янковский)
 1998 — Моя любовь — воздушный шар (реж. В. Янковский)
 1998 — Я по тебе скучаю (реж. В. Янковский)
 1998 — Я куплю тебе новую жизнь (реж. Юрий Грымов)
 1999 — Боже (реж. В. Янковский)
 1999 — С высоких гор (реж. В. Янковский)
 2000 — Без тебя (реж. В. Янковский)
 2000 — Храмы России (реж. В. Янковский)
 2000 — Добрый вечер, скажу я, мисс (реж. В. Янковский)
 2001 — Пташечка (реж. Филипп Янковский)
 2001 — А в чистом поле (реж. Михаил Хлебородов)
 2002 — Я один и ты одна (реж. Я. Чеважевский)
 2007 — Дождь смывает все следы
 2008 — Святая, гордая, красивая
 2008 — Неповторимая (реж. Евгений Курицын)
 2009 — Налево-налево
 2010 — Остров
 2011 — Теряй
 2011 — На краю

Награды 
 1998 — премия «Овация» за лучший шлягер года
 1998 — «Серебряная калоша» за самый скандальный клип
 1999 — «Золотой граммофон» за хит «Как упоительны в России вечера» (IV церемония)
 1999 — премия «Рекордъ» в номинации «Альбом года» («Потому что нельзя»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Передача Первого канала об истории группы

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Поп-группы России
Белый орёл (группа)
Лауреаты премии «Золотой граммофон»